Laffitte ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Laffitte (1767–1844), französischer Bankier und Politiker

 José Pedro Laffitte († 2014), uruguayischer Wirtschaftsberater und Fußballfunktionär
 Paul Laffitte (1898–1981), französischer Chemiker
 Pierre Laffitte (1823–1903), französischer Positivist

Unternehmen:
 Éditions Jeanne Laffitte, französischer Buchverlag

Orte:
 Maisons-Laffitte, französische Gemeinde im Département Yvelines

Siehe auch:
 Laffite
 Lafitte
 Lafite